Trafikanalys kan avse:

Trafikanalys (metod) – en metod för att analysera trafikmönster
Trafikanalys (myndighet) – en svensk myndighet